Berber se poate referi la:

 Berber, membru al unui popor indigen din Magreb (imazighen)
 Berber (cal), rasă de cai originară de la berberi

Vezi și 
 Limbi berbere, grup de limbi hamitice cu sistem de scriere tifinagh (păstrat de tuaregi)
 Berbera, oraș din Somalia